Grafenwald ist der Name von Orten:

 Grafenwald (Bottrop), Ortsteil der Stadt Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Grafenwald (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Grafenwald (Schemmerhofen), Ortsteil der Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Grafenwald (gemeindefreies Gebiet, Landkreis Neu-Ulm), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Grafenwald (gemeindefreies Gebiet, Landkreis Rottal-Inn), ehemaliges gemeindefreies Gebiet im Landkreis Rottal-Inn, Bayern